K-1 World MAX 2005 World Championship Final — чемпионат мира, проведённый под эгидой К-1 для (в общей сложности) четырнадцати бойцов (в основной турнирной сетке участвовали 8 бойцов из шести стран, соревнование проходило по олимпийской системе — проигравший бой выбывает из турнира). Мероприятие состоялось в среду, 20 июля 2005 года на Yokohama Arena в Йокогаме, Япония. Присутствовало 17 200 зрителей. Победу на турнире одержал голландец Энди Сауэр. В финале после двух дополнительных раундов он одолел тайского спортсмена Буакхау По Прамука.

Турнирная сетка 
Жирным выделены победители боя.

Резервный бой 
 Kazuya Yasuhiro  vs Darius Skliaudys

Дополнительные (отборочные) бои 
Вирджил Калакода  vs Ёсихиро Сато 
Рамон Деккерс  vs Дуэйн Людвиг 
Акеоми Нитта  vs Котэцу Боку

Примечания

См. также 
 К-1
 Список соревнований, проведённых под эгидой К-1

Кикбоксинг
2005 год в спорте